Isabelle de Portugal (1270-1336), fille de Pierre III, roi d’Aragon ; ∞ 1282 avec Denis , roi de Portugal ;
Isabelle de Portugal (1364-1395), fille illégitime du roi Ferdinand  de Portugal ; ∞ 1373 avec Alfonso Enríquez de Castilla, comte de Gijon et de Noroña ;
Isabelle de Portugal (1397-1471), ∞ 1430 avec Philippe III, duc de Bourgogne, dit Philippe le Bon ;
Isabelle de Portugal (1428-1496), ∞ 1447 avec Jean II, roi de Castille et de Léon ; mère d’Isabelle la Catholique ;
Isabelle de Portugal (1432-1455), ∞ 1448 avec Alphonse V, roi de Portugal ;
Isabelle de Portugal (1459-1521), ∞ 1472 avec Ferdinand II, duc de Bragance ;
Isabelle de Portugal (1503-1539), ∞ 1526 avec Charles Quint, roi de Castille et de León, roi d’Aragon, empereur romain germanique, etc. ;
Isabelle de Portugal (1669-1690), fille du roi Pierre II de Portugal, sans alliance ni postérité ;
Isabelle de Portugal (1801-1876), fille du roi Jean VI de Portugal, sans alliance ni postérité ; régente de Portugal (1826-1828) ;
Marie-Isabelle de Portugal (1797-1818), fille de Jean VI de Portugal, elle meurt deux ans après avoir épousé son oncle maternel Ferdinand VII d’Espagne.
Homonymie dynastique